Ла-Мальмезон — французький муніципалітет в Пікардії
 Мальмезон — палац-музей за 20 км від Парижа